Ben Aaronovitch (1964) – scrittore e sceneggiatore britannico
 David Aaronovitch (1954) – giornalista e scrittore britannico
 Owen Aaronovitch (1956) – attore britannico
 Sam Aaronovitch (1919 - 1998) – economista britannico